Sonderborg ist der deutsche Name des Ortes
 Sønderborg, einer Hafenstadt in Süd-Dänemark

Sonderborg ist der Familienname von
 K. R. H. Sonderborg (1923–2008), deutscher Maler